Paul McMullan ist der Name folgender Personen:

* Paul McMullan (Fußballspieler, 1984) (* 1984), schottischer Fußballspieler 
 Paul McMullan (Fußballspieler, 1996) (* 1996), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Paul McMullen (1972–2021), US-amerikanischer Leichtathlet